‹ 70-я Церемонии вручения 72-я ›

71-я церемония вручения прайм-тайм премии «Эмми» () — церемония вручения главной телевизионной премии США, присуждаемая лучшим телепрограммам года, вышедшим в прайм-тайм в период с 1 июня 2018 по 31 мая 2019 года. Вручение премий состоялось 22 сентября 2019 года в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, а трансляция церемонии проходила на канале Fox.

9 апреля 2019 года было объявлено, что мини-сериал «Американская история ужасов: Апокалипсис» и второй сезон «Грешницы» не попадут под категорию «мини-сериал», а вместо этого попадут под категорию «драматический сериал». То же самое было сделано с сериалом Netflix «Американский вандал», переместив его в категорию «комедийный сериал».

«Игра престолов» побила или связала несколько рекордов со своими победами: она стала первым в истории сериалом, который выиграл в категории «Лучший драматический сериал» в восьмом сезоне, и побил рекорд большинства побед в категории с четырьмя. Он также, включая победы в категории «Творческое искусство» (), установил свой собственный рекорд для большинства Эмми, выигранных сериалом в одном сезоне, в то время как член состава Питер Динклэйдж установил новый рекорд для большинства побед и номинаций в категории «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом телесериале» своей четвертой победой, и восьмой номинацией за сериал.

Номинанты на премию были объявлены  и Кеном Джонгом 16 июля 2019 года.

Номинанты

Программы

Актёрские категории

Ведущие актёры

Актёры второго плана

Гостевые категории

Режиссура

Сценарии

Примечания

Ссылки 
 Emmys.com list of 2019 Nominees & Winners

2019
2019 год в Калифорнии
События 22 сентября
Сентябрь 2019 года
Телевизионные премии 2019 года
Телевизионные спецвыпуски 2019 года